Ринде́ра () — род цветковых растений семейства .

Ботаническое описание 
Травянистые растения. Листья простые, располагаются на побегах очерёдно. Цветки актиноморфные, пятичленные. Околоцветник сростнолепестный.

Виды 
Род включает 30 видов:

Примечания

Литература 
 

Бурачниковые
Таксоны растений, названные в честь людей